Le Latil TAR H2 est un tracteur d'artillerie et de dépannage fabriqué par Latil pour l'Armée française. Dérivé du Latil TAR de 1915, il est conçu en 1932 et entre en service en 1934. Environ 570 sont livrés jusqu'à la défaite française de 1940 et seront ensuite utilisés par la Wehrmacht.

Historique 
Le TAR H2 est conçu à partir du TAR 5, ultime version du TAR de la Première Guerre mondiale, sortie en 1930. Le châssis est allégé mais le principal changement est le remplacement des roues à bandages par des roues à pneumatiques. Deux prototypes sont conçus, le TAR H1 avec le moteur B5 du TAR 5 et le TAR H2 avec un nouveau moteur F, dérivé du B5. Le TAR H2 (également désigné FTARH) est adopté en 1934.

Caractéristiques 

Le moteur F est un dérivé du B5 du TAR 5. Il s'agit d'un moteur à 4 cylindres de  par , soit un cylindrée de . Il développe  à . Doté de 5 vitesses avant et une arrière, le TAR H2 peut atteindre .

D'un poids à vide de , le TAR H2 a une charge utile de .

Service 
Le TAR H2 est destiné à la traction des pièces de l'artillerie lourde à tracteurs. 395 sont en service en septembre 1939. Bien qu'améliorées par rapport au TAR, les capacités tout-terrain du TAR H2 restent trop limitées et ils doivent être remplacés par des . Les commandes sont poursuivies après le début de la guerre mais uniquement pour le dépannage dans les unités motorisées et la traction des quelques . Environ 570 TAR H2 sont produits jusqu'à l'invasion allemande. L'Armée considère également la modernisation des nombreux TAR toujours en service en les transformant en TAR H2 et un exemplaire est transformé au printemps 1940.

De nombreux TAR H2 sont capturés et réutilisés par la Wehrmacht sous le nom de . En 1942, les Allemands demandent même la livraison d'un dérivé du TARH doté de grandes roues en concurrence avec le  de Porsche-Skoda. Seul un petit nombre est produit.

Trois exemplaires existent encore aujourd'hui.

Références

Articles connexes 

 Armée française en 1940
 Armes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale

Latil
Camion militaire
Véhicule militaire français
Véhicule militaire de la Seconde Guerre mondiale
Tracteur d'artillerie
Poids lourd des années 1930